Assassin’s Creed: Pirates () — игра в жанре action-adventure, разработанная компанией Ubisoft Paris и изданная Ubisoft. Игра вышла 5 декабря 2013 года на iOS и Android, а также 14 августа 2014 года на Windows Phone для разных версий.

События игры разворачиваются в начале XVIII века, параллельно событиям Assassin’s Creed IV: Black Flag. Главный герой — молодой пират Алонсо Батилья, который был знаком с известным французским пиратом Оливье Ле Вассером по прозвищу «Ла Бюз». Игра полностью сосредоточена на морских баталиях. Сюжет игры будет вертеться вокруг загадочного сокровища, тайна которого не была решена и по сей день.

Геймплей 
На протяжении всей игры для достижения полной 100%-ной синхронизации вам даются различные задания: уничтожение кораблей, гонки на время на корабле, поиск карт сокровищ и таинственных сундуков, собирание камней в храмах Майя, коллекционирование различных предметов и записей в бутылках, остановка торговых караванов, спасение утопающих, ловля китов и рыбалка.

Сюжет 
Абстерго Энтертейнмент поручило неизвестному Аналитику изучить воспоминания Алонсо Батильи, чтобы разгадать загадку-криптограмму, которая содержит карту, ведущую к сокровищам «Ла Бюза».

В начале 1716 года Алонсо Батилья неудачно атаковал торговую шхуну тамплиеров, в результате чего потерял всю свою команду из четырёх матросов, а сам он был захвачен для последующей казни через повешение. Но в итоге шхуна подверглась обстрелу французского пирата Оливье Ле Вассера, в результате которого забрал пленных к себе. Посмотрев на пылкий нрав пирата, Оливье дал Алонсо маленькую шхуну и сделал его капитаном собственного судна.

Главы

Ссылки 
 Assassin’s Creed: Pirates на сайте IGN
 Assassin’s Creed: Pirates на сайте Stopgame
 
 

Компьютерные игры 2013 года
Assassin’s Creed
Игры для Android
Игры для iOS
Игры для Windows Phone
Action-adventure
Компьютерные игры о пиратах